Наттерер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Наттерер, Август (1868—1933) — немецкий художник-аутсайдер, душевнобольной.
 Наттерер, Иоганн (1787—1843) — австрийский натуралист, зоолог и собиратель.

См. также 
 Ночница Наттерера — небольшая летучая мышь рода ночниц, названная в честь Иоганна Наттерера.